Ниже приведён список аэропортов Кирибати:

Ссылки 
 Great Circle Mapper: Airports in Somalia - IATA and ICAO codes

 
Аэропорты
Кирибати